Jacquin puede estar haciendo referencia a los siguientes artículos:

  Joseph Franz von Jacquin; o
  Nikolaus Joseph von Jacquin.